Харчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Харчук, Анатолий Георгиевич  — президент хоккейного клуба «Динамо» (Москва), обладатель приза имени Валентина Сыча (сезона 2004/2005).
 
 Харчук, Роксана Борисовна (род. 1964) — украинская писательница, литературовед.